Виктор Фёдорович Гарбузов — украинский советский деятель, председатель Украинского объединения Совета Министров СССР «Укрсельхозтехника», 1-й заместитель председателя Украинского совнархоза. Депутат Верховного Совета УССР 6-го созыва. Член Ревизионной комиссии КПУ в 1961—1964 г.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

У 1931 году закончил Московский механический институт.

В 1931—1943 годах — на руководящих инженерно-технических должностях на Горьковском автомобильном заводе Горьковской области РСФСР.

Член ВКП (б) в 1937 года.

В 1943—1957 годах — на ответственных должностях в Министерстве среднего машиностроения и автомобильной промышленности СССР, главный инженер Московского завода малолитражных автомобилей, заместитель министра автомобильной промышленности СССР, начальник Головкомбайнпрома Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

В 1957—1963 годах — начальник отдела Государственной плановой комиссии (Госплана) Украинской ССР; 1-й заместитель председателя Украинской совнархоза (Украинского Совета народного хозяйства).

27 марта 1963 — 20 сентября 1964 г. — председатель Украинского объединения Совета Министров СССР «Укрсельхозтехника».

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Орден Отечественной войны 2-й степени;
 Орден Красной Звезды;
 Медали.

Литература 
 Газета «Правда Украины» (Киев) — 1964 — сентябрь.

Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва